Wspinaczka klasyczna na 3. Zimowych Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana  przez  mężczyzn w ramach wspinaczki sportowej podczas igrzysk wojskowych  w pałacu lodowym „Bolszoj” w Soczi w dniu 26 lutego 2017. Konkurencję mężczyzn zdominowali Rosjanie Siergej Luzeckij (złoto), Wadim Timonow (brąz). Srebrny medal dla Austriaka Jakoba Schuberta.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 26 lutego o godzinie 9:30 (czasu miejscowego). Finał rozegrano o godz 11:00. Konkurencja klasyczna mężczyzn odbywała się w  tym samym czasie co zawody kobiet.

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 31 zawodników reprezentujących 9 kraje.
  (3)
  (5)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (4)
  (6)
  (3)

Medaliśści

Wyniki 

Źródło:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mężczyzn